Esistono più comuni francesi con questo nome

Longnes – Sarthe
Longnes – Yvelines